Дару — остров в Торресовом проливе, принадлежащий Папуа — Новой Гвинее.
 Дару — город в Западной провинции Папуа — Новой Гвинеи.
 Дару — город в Сьерра-Леоне.